Naruhiko Higashikuni – principe, militare e politico giapponese
 Morihiro Higashikuni – principe e militare giapponese
 Shigeko Higashikuni – prima figlia dell'Imperatore Hirohito
 Toshiko Higashikuni – principessa giapponese